La Supercoupe des Pays-Bas 2002 () est la treizième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant  spectateurs, la rencontre est remportée par l'Ajax Amsterdam aux dépens de son rival, le PSV Eindhoven.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

2002
Face-à-face du PSV Eindhoven
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam
Football en 2002
Sport aux Pays-Bas en 2002
Sport en août 2002
Compétition de football à Amsterdam